

Geografia
Massimini – frazione del comune di Carrù, provincia di Cuneo

Persone
Fausto Massimini (1859-1908) – politico italiano;
Giulio Massimini (1926-2006) – attore italiano
Sandro Massimini (1942-1996) – attore, regista e coreografo italiano

Personaggi immaginari
Cesare Massimini – personaggio della serie televisiva Il maresciallo Rocca